Чемпионат Румынии по футболу 1984/1985 годов — 68-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1984/1985
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1984 году
1985 год в Румынии